Dans la mythologie grecque :
 Nauplios fils de Poséidon est le fondateur légendaire de Nauplie en Argolide,
 Nauplios fils de Clytonée, parfois confondu avec le précédent, est le père de Palamède et l'un des Argonautes ;
 En zoologie, un nauplius est une larve de crustacé (voir aussi métanauplius) ;
 Nauplius est un genre de plantes de la famille des Asteraceae.
 (9712) Nauplios est un astéroïde.